Матбу́ха ( maṭbūkhah) — салат из помидоров и жареного сладкого перца, заправленный чесноком и перцем чили.
Название происходит из арабского языка и означает «кушанье». Салат служил в качестве закуски, часто как часть мезе. Матбуха популярна по всему Магрибу и в Израиле, где она была распространена евреями-иммигрантами из Марокко, Туниса, Алжира и Ливии. Из матбухи готовят шакшуку — яичницу с помидорами и перцем.

До сих пор не ясно, сколько лет этому кушанью, так как помидоры появились на Востоке только около 1800 года, а в Европе — после открытия Америки (не ранее 1492 года).

См. также 
 Лечо

Примечания 

Салаты
Израильская кухня
Марокканская кухня
Алжирская кухня